Škoda Pick-up nebo Škoda Pickup je pick-up, který byl vyráběn automobilkou Škoda Auto od roku 1991 do roku 2001.

První generace 

První generace je označována jako Škoda Pick-up nebo Škoda Favorit Pick-up (číslo typu je 787, platné i u verzí s namontovanou pevnou nástavbou, které nahradily původně pod číslem 786 vyvíjené skříňové, do stran otevírané dodávky, podobné typu Škoda Pick-up Škoda 784 Savana Furgon). Škoda Favorit Pick-up má motor, převodovku a většinu součástí z Favoritu. Jeho užitečná hmotnost činí 500 kg. Objem zavazadlového prostoru 0,82 až 2,38 m³ závisí na zakrytí, buď rovnou krycí plachtou, nebo plachtou nesenou ocelovými oblouky a výztuhami. Popřípadě plechovou nástavbou nebo vyšší nástavbou plastovou, které byly na pick-up namontovány nad jeho ložnou plochu a vzadu měly nahoru, nad sklopné víko pick-upu, vyklápěné dveře. Takovéto řešení ztížilo manipulaci s nákladem a přístup k němu. Vůz se vyráběl od roku 1991 do roku 1995 v pobočném závodě Kvasiny. Celkem bylo vyrobeno 70 900 kusů vozů Škoda Favorit Pick-up.

Technické údaje

Forman Plus 

Typ Forman Plus vycházel z provedení Forman Praktik. Měl zvýšenou střechu s vyvýšeným bílým laminátovým krytem.

MTX Pick-up D. C. 

MTX Pick-up D. C. byl lehký užitkový vůz typu Pick-up, který vyráběla společnost Metalex. Byl určen výhradně pro vývoz do afrických zemí. Konstrukčně vycházel z kombi Forman. To měl zachovaný prostor pro posádku, ovšem hned za ním byla kabina ukončena a celý prostor kufru měl odříznutou střechu a byl uzpůsoben jako korba.

Škoda Eltra 151 Pick-up 
Jednalo se o užitkové vozy Pick-up s nástavbou. K jejich pohonu sloužil stejnosměrný elektromotor o výkonu 15,5 kW (21 koní) při 5000 ot/min. Vozy dosahovaly maximální rychlosti 80 km/h. Vůz měl 14 olověných akumulátorů 6 V/180 Ah a dojezd činil 80 km. Výroba probíhala v závodě Škoda Elcar Ejpovice (pobočný závod plzeňské Škody) od roku 1991. Celkem bylo do roku 1994 postaveno 191 vozů. Převážná většina z nich byla exportována do Švýcarska a byla využita v poštovních službách. Několik jich používala i Česká pošta. Jejich nástupcem se stal vůz Tatra Beta.

Prototypy

Škoda 784 Savana 
Jednalo se o třídveřové skříňové vozidlo se zvýšenou střechou, především v zadní polovině vozu, jejíž třetina na konci byla plastová a výklopná směrem nahoru, což mělo usnadnit nakládání a přepravu neforemných předmětů, jako prken na surfing nebo klavírů. Koncepce i motor byly shodné s klasickým hatchbackem. Vnější rozměry jsou 4065x1620x1870 mm. Bylo vyrobeno několik prototypů této verze. Prvním bylo pětimístné Škoda 784 Savana Combi, které mělo zadní boční panely prosklené. Oproti hatchbacku mělo i zadní sedadlo umístěno o asi jednu lidskou hlavu výše. Zadním cestujícím poskytoval vyšší posez více místa pro nohy, které nemuseli mít tak skrčené, a umožňoval jim lepší výhled.  Dvoumístná dodávková verze Škoda 784 Savana Furgon měla naopak zadní boční panely bez skel a za předními sedadly byl nákladový prostor.

Škoda 788 Sanita 
Dvoumístný čtyřdveřový vůz vycházející z typu Pick-up. Rozvor byl prodloužen na 3100 mm a celková délka vzrostla na 4715 mm. Výška včetně výstražného majáku byla 2175 mm. Do sériové produkce se tento typ nakonec nedostal, ale údajně byla vyrobena malá série.

Škoda Favorit Fun 
Škoda Favorit Fun z roku 1993 byl pick-up určený pro volný čas. Jeho prototypy byly postaveny v oddělení Česana. Vyráběna byla až Škoda Felicia Fun od roku 1997.

Druhá generace 

Druhá generace je označovaná Pickup (bez pomlčky) nebo Škoda Felicia Pickup (číselným kódem 797). Má většinu součástí z Felicie, včetně motorů, především úsporný atmosférický diesel 1,9l. Oproti Felicii měl Pickup upravenou zadní nápravu, která umožnila zvětšit mezeru mezi podběhy a zvýšit užitečnou hmotnost na 605 kg. Vyráběl se v pobočném závodě Kvasiny a Vrchlabí od října 1995 do roku 2001. Celkem bylo vyrobeno 128 581 kusů.

Vůz se nabízel i s laminátovou nástavbou se skříňovými, do stran otevíranými zadními dveřmi od mnichovohradišťského Air Designu (s ní měl nákladový prostor o velikosti 2,41 m³). Nástavba byla vyšší než karoserie, na kterou navazovala. Její kolmý tvar kladl vysoký odpor, což se podepisovalo na spotřebě paliva a dosažitelných rychlostech vozu. Proto se nabízel i malý přídavný aerodynamický překryv tvaru konvexního trojúhelníku (později ho nahradila celistvá nástavba s překryvem), činící vůz vhodnější pro jízdu mimo město.

Současně s Felicií Pickup se do roku 2001 vyráběla i exportní verze nazývaná Volkswagen Caddy – lišila se maskou chladiče, znakem a plechovými disky kol z koncernového Volkswagen Polo III (Volkswagen Polo 6N vyráběný v letech 1994–1999)

Technické údaje

Škoda Felicia Vanplus 

Vanplus byla větší užitková verze, která byla odvozena z modelu Combi. Byla pětidveřová a dvoumístná. Na voze byla namontována plastová nástavba se zvýšenou střechou.

Škoda Felicia Fun 

Škoda Felicia Fun (typ 796) byl čtyřmístný pick-up s otevřenou korbou, kde druhá dvě místa vznikla odklopením zadní části kabiny. Byla opatřena laminátovými nástavci prahů a nárazníků, spoilerem na zadních dveřích a laminátovými lemy blatníků. Dodávala se pouze ve žluté barvě Žlutá Fun. Za příplatek šlo Funa dovybavit laminátovou nástavbou. Vůz byl určen pro trávení volného času. Vyráběla se do roku 2000. Vyrobilo se 4016 kusů, velká část na export. Podle registru přihlášených vozidel ke dni 21. 2. 2009 bylo v České republice dochovaných pouze 179 vozů.

Jelínek Laureta 

Jednalo se o pickup s rozvorem prodlouženým o 600 mm na konečných 3050 mm s nosností 560 až 580 kg. Výrobu nezajišťovala sama automobilka, ale jeden z dealerů Jaroslav Jelínek a jeho společnost Laureta Auto. Původně mělo být vyrobeno 300 vozů v letech 1999 až 2001. V letech 1998 – 2000 bylo podle SAP vyrobeno 55 kusů. Vozy měly být nástupcem užitkových typů Škoda 1203 a Felicia Van Plus. Ale automobilka se od celé záležitosti distancovala, takže na vozech nesmělo být použito logo automobilky. Kromě klasických Pickupů bez nástavby se automobily dodávaly s uzamykatelnou nástavbou s křídlovými nebo výklopnými dveřmi. Dodnes některé slouží jako pohřební či sanitní vozy, nebo jako pojízdné dílny.

Ve sportu 
Obě generace automobilu Škoda Pickup byly přestavěny na závodní vozy pro šampionát Pickup Freestyle. Jednalo se o jednomístné vozy určené pro závody na okruhu. Automobily měly zakrytý nákladový prostor. Vozy byly připravovány firmou Autospektrum 2000 s. r. o. Mariánské Lázně.

Ve druhé generaci byl Pickup poháněn čtyřválcem o objemu 1490 cm³ o výkonu 95 kW a byl vybaven šestistupňovou převodovkou. Maximální rychlost byla 205 km/h a zrychlení na 100 km/h za 9 sekund. Hmotnost vozu byla 780 kg.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Škoda Pick-up na stránkách výrobce
 Škoda Pickup a Felicia Fun na stránkách výrobce
 Stránky věnované vozům Škoda Felicia FUN včetně jejich FUN FANCLUBU
 Stránky věnované vozům Škoda Pick-Up Freestyle '94 (Favorit)
 Stránky věnované vozům Škoda Pickup Freestyle '96 (Felicia)

Pick-up
Užitkové automobily
Automobily s motorem vpředu a pohonem předních kol
Automobily vyráběné od roku 1991
Automobily vyráběné do roku 2001